Jméno a příjmení Stanislav Dostál nosí více různých osobností:

 Stanislav Dostál (1963) – český fotbalista
 Stanislav Dostál (1991) – český fotbalista